Domart ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Somme:

Domart-en-Ponthieu
Domart-sur-la-Luce
Kanton Domart-en-Ponthieu

Siehe auch:
 Domar